Името Веселиново носят две български села:

 Веселиново, област Шумен
 Веселиново, област Ямбол